HMS Kalmar eller Kalmar kan syfta på:

Kalmar (1677) – örlogsskepp i svenska flottan sjösatt år 1677
Kalmar (1695) – örlogsskepp i svenska flottan sjösatt år 1695
Kalmar (1749) – galär i svenska flottan sjösatt år 1749
HMS Kalmar (J14) – jagare sjösatt år 1943, tagen ur tjänst 1978
HMS Kalmar (K23) – kustkorvett i svenska flottan sjösatt år 1990

Namn på svenska örlogsfartyg